Osoby o tym nazwisku:
 Maybin Chisanga – zambijski piłkarz
 Patrick Chisanga – rzymskokatolicki biskup